Der Helvetia-Cup 1975 im Badminton fand in Antwerpen statt. Es war die 12. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1975
Badmintonwettbewerb in Belgien
Badminton 1975
Badmintonwettbewerb in Antwerpen